Rogersonia är ett släkte av svampar. Rogersonia ingår i familjen Hypocreaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Rogersonia